Николай Балашов
 Балашов, Николай Владимирович (род. 1956) — протоиерей, автор исследований по истории Русской православной церкви, литургике, этике, литературоведению
 Балашов, Николай Иванович (1919—2006) — советский и российский литературовед, профессор, академик РАН.
 Балашов, Николай Николаевич (1925—1993) — советский футболист, нападающий.
 Балашов, Николай Петрович (1840—1931) — член Государственного совета.